De Austrian Traded Index (ATX) is de aandelenindex van de Oostenrijkse Wiener Börse. Door het gebrek aan grote multinationals is de relevantie van de index in internationaal perspectief bescheiden.

Samenstelling

Per 29 november 2022 waren de volgende ondernemingen opgenomen in de index: Vooral het gewicht in de index van financiële dienstverleners is met 40% groot.

Index verloop 

Beursindex